Granbyhällen kan syfta:

Upplands runinskrifter 337 –  en runhäll i Granby, Orkesta socken i Vallentuna kommun
Upplands runinskrifter RR1987;134 – en hällristning i stadsdelen Husby, Stockholms kommun